Lega Nazionale C – football americano svizzero
Lega Nazionale C – hockey su ghiaccio femminile svizzero
Lega Nazionale C – hockey su ghiaccio maschile svizzero
Lega Nazionale C – hockey su pista svizzero
Lega Nazionale C – tennistavolo svizzero